Татарите са етническа група в Украйна. Според преброяването на населението през 2001 г. те са 73 304 души, или 0,15 % от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на татарите според преброяванията на населението през годините:

Източници

Външни препратки 

Украйна
Етнически групи в Украйна